«Ва́нгеры» () — компьютерная игра, выпущенная российской компанией К-Д ЛАБ в 1998 году. Обладает оригинальным сюжетом и представляет собой Action-adventure, основным элементом которой являются боевые машины. В 2014 году вышло переиздание в Steam и GOG, включающее обновлённую версию игры для Linux, macOS и Windows. В настоящее время ведётся разработка версии с открытым исходным кодом — Vangers Community.

Сюжет 
События Вангеров происходят в той же вселенной, что и в играх серии «Периметр», также разработанной К-Д ЛАБ. Первая часть по сути является приквелом к Вангерам.

В результате технических и эзотерических достижений человечество получает возможность проникать в другие миры и жизненные пространства, строя Коридоры. Безрассудно ринувшись открывать и колонизировать новые миры, люди потеряли осторожность. Их самонадеянность была наказана после встречи с «криспо» — инсектоидные сообщества. Контакт быстро перешёл в конфликт, в котором люди оказались технически несостоятельны. Отступая, человечество уничтожило Коридор с Землёй, оставив миллионы людей в Мирах потерянной цепи один на один с криспоидами. Оказалось, что тела людей как нельзя лучше подходят в качестве носителей личинок криспо.

В результате глобального конфликта генетическая структура обеих рас была нарушена. Уже в следующем поколении биомолекулярный хаос образовал биологический катаклизм — ужасающий в своём уродстве «Суп Существ».

Действие игры происходит примерно через тысячу лет после этих событий. Утерявшие жизненную энергию мутанты образовали странные социумы («биосы»), ютящиеся в анклавных городах («эскэйвах») и существующие в основном за счёт остатков некогда могущественных цивилизаций. Игрок принадлежит клану вангеров — странников, воинов, торговцев, пиратов нового мира, осуществляющих на машинах старой эпохи («мехосах») связь между эскэйвами и мирами Цепи.

Персонаж игрока пробуждается в эскейве местного советника гусеницообразных элиподов под именем Липкий. По сюжету игры, персонаж и сам игрок ничего не знает об окружающем мире, и одним из аспектов игрового процесса становится изучение причудливых взаимоотношений между эскейвами Миров потерянной цепи. Задавая вопросы советникам, он получает информацию об окружающем мире, его истории, других обитателях Униванги, предметах и артефактах. Выполняя задания советников, игрок получает доступ к новым мирам и в конце концов вершит судьбу всех Миров потерянной цепи.

Игру отличает свобода в принятии решений, отсутствие фиксированных миссий, самостоятельное поведение игрока в едином потоке событий с неповторимой линией приключений главного героя. Существуют несколько концовок, зависящих от принятых решений игрока.

Технология 

Движок игры Surmap A-R-T построен на базе воксельной технологии, позволяя создавать большие многоуровневые непрерывные воксельные пространства с изменяемыми «живыми» ландшафтами. Поверхность может изменяться в реальном времени: следы от колёс, кратеры от взрывов, блуждающие холмы и ямы, приливы и отливы, шевелящиеся ловушки, морфирующие ландшафтные зоны, геологические лифты и так далее.

В игре реализована физическая модель взаимодействия объектов с трёхмерной поверхностью ландшафтов: игрок может пересекать территории на колёсах, плыть под или над водой, летать и ползти под землёй.

Переиздание 
25 апреля 2014 года KranX Productions объявило о переиздании игры, которая была создана в 1998 году компанией К-Д ЛАБ под руководством Андрея «Кранка» Кузьмина. В данной версии решено множество проблем с запуском игры на современных операционных системах и исправлены некоторые ошибки. Игра запускается только в разрешении 800 на 600 пикселей. Распространяется через магазин Steam.

12 марта 2016 исходный код Вангеров был открыт под свободной лицензией GPLv3. Релиз не включает ресурсы, поэтому для игры всё ещё нужно приобрести Steam или GOG-релиз.

Печатное издание 
В июле 2018 года издательством «Товарищ Ворон» был издан сборник со всеми текстами из игры. В июне 2020 вышло исправленное переиздание. Проект согласован с создателем игры, Андреем «Krank» Кузьминым.

Саундтрек 

Музыкальное оформление игры было подготовлено Виктором «Ruber» Краснокутским (в дальнейшем создавшим студию TriHorn Productions, и Андреем «Krank» Кузьминым, в дальнейшем создателем и руководителем компании KranX Productions)

В 2007 году саундтрек был частично пересведен Виктором Краснокутским, в него были

несколько треков, и он был опубликован в свободном доступе на сайте game-ost.ru 

В 2021 году лейбл ICONIC PROMO выпустил саундтрек на аудиокассете. Также на кассету записан альбом группы Zonnup Kroofier, создателем которой является Андрей Кузьмин.

Критика

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт игры — Переизданная версия 2014 года
 
 

Компьютерные игры 1998 года
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России
Платные игры с открытым движком
Компьютерные игры с воксельной графикой
Компьютерные игры, изданные «Букой»